La Druga savezna liga SFRJ 1982-1983, conosciuta semplicemente come Druga liga 1982-1983, fu la 37ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio.

Questa fu la ventesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia. In questa vi fu il ripristino delle 18 squadre per ogni girone.

Vennero promosse in Prva Liga 1983-1984 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1982-1983 retrocessero due squadre serbe, dalla Druga liga scesero 3 compagini dal girone Ovest e 5 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1983-1984.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1983-1984 e qualificata alla Coppa Mitropa 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1983-1984.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

In Coppa di Jugoslavia 

Nessuna squadra di Druga Liga ha superato i sedicesimi di finale.

Bibliografia

Voci correlate 
Prva Liga 1982-1983
Kup Maršala Tita 1982-1983

Collegamenti esterni 
  Stagione 1982-1983 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1982-1983 su exYUfudbal
  Stagione 1982-1983 su sportsport.ba
  Stagione 1982-1983 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1982-1983 su izbrisani

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava